Шарль-Анри де Клермон-Тоннер (; 20 марта 1571 — 20 октября 1640, Анси-ле-Фран), граф де Клермон и Тоннер — французский военный и государственный деятель.

Биография 

Сын графа Анри де Клермона и Дианы де Ламарк, дамы де Бен.

Барон, затем маркиз де Крюзи, сеньор д'Анси-ле-Фран в Бургундии, де Юссон, де Лень и де Равьер, виконт де Таллар, первый барон, наследственный коннетабль и великий магистр Дофине.

Капитан ордонансовой роты из пятидесяти тяжеловооруженных всадников, член Государственного и Тайного советов.

Генеральный наместник Бургундии и бальи Осера.

В 1595 году участвовал в битве при Фонтен-Франсез.

10 марта 1600 продал виконтство Таллар Этьену де Бонну, сеньору д'Орийяку, внучка которого Катрин де Бонн принесла это владение в дом Отёнов. Унаследованную от матери сеньорию Бен продал в 1623 году Франсуа Лопиталю.

14 мая 1633 был пожалован Людовиком XIII в рыцари орденов короля.

Семья 

Жена (контракт 2.04.1597): Катрин-Мари д'Эскубло (1580—17.01.1615), дама де Крюзи, дочь Франсуа д’Эскубло, маркиза де Сурди, и Изабели Бабу де Лабурдезьер

Дети:

 Франсуа (6.08.1601—24.09.1679), граф де Клермон и де Тоннер. Жена (1625): Мари Винье (1603—1.10.1679), дочь Жака Винье, барона де Вильмюр, сеньора де Сен-Льебо, и Мари де Мегриньи-Вильбертен
 Роже (ум. 1676), маркиз де Крюзи. Жена (1614): Габриель де Перн, дочь Луи де Перна, барона де Рошфора, и Клодин д'Эспиньяк
 Шарль-Анри (ок. 1607—8.07.1674), герцог де Пине-Люксембург. Жена (06.1631): Маргарита Шарлотта де Люксембург-Линьи (1607—1680), герцогиня де Пине-Люксембург
 Анри (ум. 15.10.1641), мальтийский рыцарь. Убит при осаде Жуанвиля
 Антуан, граф де Даннемуан. Кампмейстер пехоты. Жена: Сюзанна Леклер
 Жак, аббат Молома (1613) после отставки своего дяди Антуана де Клермона
 Изабель. Муж 1): Жак де Бово, маркиз де Риво; 2): Шарль д'Апшон
 Мадлен (ок. 1630—04.1692), аббатиса Сен-Поль-ле-Бове
 Мари, монахиня в Авене
 Катрин
 4 дочери, ум. детьми

Литература 

 , p. 103  
 , p. 914
 , p. 162
 , coll. 866—867
 , p. 760

Графы Тоннера
Дом де Клермон-Тоннер